Emanuel Querido (1871-1943), Nederlands boekhandelaar en uitgever, stichter van:
 Em. Querido's Uitgeverij
 Arie Querido (1901-1983), arts (zoon van Emanuel)
 Israël Querido (1872-1932), schrijver (broer van Emanuel)
 Andries Querido (1912-2001), arts
 Lotte Hellinga-Querido (1932), boekhistorica

Overige
 HVO Querido, organisatie voor daklozen en psychiatrische patiënten
 Jacob Querido (†1690), Egyptisch religieus leider